Новопавловский сельсовет

Россия 
Название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц.
 Новопавловский сельсовет — в Акбулакском районе Оренбургской области.
 Новопавловский сельсовет — в Пензенском районе Пензенской области.

Украина 
Новопавловский сельский совет (укр. Новопавлівська сільська рада).

Упразднены в 2020 году.

 Новопавловский сельский совет (Великоалександровский район) 
 Новопавловский сельский совет (Каланчакский район) 
 Новопавловский сельский совет (Межевский район) 
 Новопавловский сельский совет (Ореховский район)

Крым 

 Новопавловский сельский совет (Крым). С 2014 года с переходом под юрисдикцию Российской Федерации упразднён, на его месте образовано Новопавловское сельское поселение.